Carlos Federico Alejandro, Carlos I de Wurtemberg (Stuttgart, 6 de marzo de 1823-Stuttgart, 6 de octubre de 1891) fue el tercer rey de Wurtemberg de 1864 a 1891.

Hijo del rey Guillermo I de Wurtemberg y su tercera esposa, la princesa Paulina de Wurtemberg. Estudió en la universidad de Tubinga y en la Humboldt en Berlín.

Biografía 

Carlos se prometió el 18 de enero de 1846 en Palermo con la gran duquesa Olga Nikolaievna de Rusia (1822-1892), de 23 años, una de las hijas del zar Nicolás I de Rusia y su esposa Alejandra, una hermana del que sería el emperador Guillermo I de Alemania. La zarina Sofía Dorotea de Wurtemberg, hermana del rey Federico I de Wurtemberg, era la abuela de la novia. El 13 de julio de 1846, se realizó la boda con gran pompa en Peterhof, en las cercanías de San Petersburgo. El 23 de septiembre, la joven pareja se trasladó a Stuttgart, donde los recibió la entusiasta multitud. En Stuttgart, eligieron la Villa Berg como residencia, una gran mansión diseñada a su propio gusto, uno de los primeros edificios de estilo neorrenacentista construidos en Alemania. En 1863 la princesa real adoptó como hija a su sobrina Vera Constantinovna, una hija del gran duque Constantino de Rusia. El matrimonio no tuvo hijos.

Tras la muerte de su padre el 25 de junio de 1864, Carlos se convirtió en rey de Wurtemberg, y el 12 de julio de 1864 fue entronizado. El 24 de diciembre de 1864 el rey reintrodujo la libertad de prensa y de asociación, que habían sido limitadas durante el reinado de su padre.

En 1866, Wurtemberg reconoció la disolución de la Confederación Germánica y se adhirió —al igual que otras potencias medias alemanas— en un Schutz- und Trutzbündnis a Prusia, con tratados de protección y colaboración secretos con los Estados del sur de Alemania, que se hizo público en 1867. Sin embargo, tanto la corte como el gobierno y el pueblo tenían oficialmente una actitud antiprusiana.

El 26 de marzo de 1868 se introdujo el derecho de voto directo, universal, secreto y paritario para los representantes populares del parlamento.

A finales de junio de 1870, el zar Alejandro II de Rusia (hermano de la reina Olga) visitó a la pareja real en Stuttgart. A finales de octubre, el rey se retiró a Friedrichshafen. En noviembre, Wurtemberg entró por tratado como último miembro en la Federación Alemana del Norte. En 1871 Wurtemberg se convirtió en un estado federado del Reich Alemán; una importante reducción de la soberanía nacional fue la consecuencia. Wurtemberg perdió la posición internacional que había tenido hasta el momento, pero ganó en seguridad tanto interior como exterior. Las finanzas, la cultura y los ferrocarriles quedaron en manos de Wurtemberg; también se mantuvo la administración militar, correos y telégrafos propios. El impuesto sobre el alcohol se le garantizó hasta 1887.

En 1876, el antiguo ministro de Finanzas Hermann von Mittnacht (1825-1909) es nombrado Primer ministro. En 1888, la homosexualidad del rey llevó a un escándalo. En 1883, el rey Carlos I había conocido al norteamericano Charles Woodcock, un joven de 30 años, que anteriormente había sido predicador. El rey lo nombró chambelán y luego barón, y le cedió una fortuna considerable. El rey también se mostraba con su amante en público, vestidos de forma complementaria, en paseos conjuntos. Esto no permaneció oculto a la prensa durante mucho tiempo y también llegó a oídos de Otto von Bismarck. Para evitar un destino como el del rey Luis II de Baviera, Carlos I se vio obligado por la opinión pública a separarse de su amante y dispensarlo del servicio público (1888). Pocos años después encontró consuelo en el responsable de la maquinaria del teatro real, Wilhelm George.

El 3 de octubre de 1891, Carlos volvió enfermo de muerte de su estancia veraniega habitual en Friedrichshafen y Bebenhausen y falleció el 6 de octubre. Un año después, el 30 de octubre de 1892, murió la reina Olga y fue enterrada junto a su esposo en la cripta de la iglesia palaciega del antiguo castillo de Stuttgart.

Mérito político 

Carlos I cambió el rumbo de la política interior hacia un curso más liberal, que se puso de manifiesto en el cambio del Primer ministro de Joseph von Linden por Karl von Varnbüler.

En la política exterior, Wurtemberg se alejó en sus primeros años de gobierno de la coalición con el Imperio austríaco, acercándose a Prusia. Wurtemberg se convirtió en 1871, con la creación del Reich Alemán, en un estado federado.

Honores

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Paul Sauer: Regent mit mildem Zepter. König Karl von Württemberg. Deutsche Verl.-Anst., Stuttgart 1999. ISBN 3-421-05181-X.
 Hubert Krins: Könige und Könniginnen von Württemberg. Lindenberg [3. Auflage] 2007. ISBN 978-3-89870-024-5
 Sophie Dorothee Podewils (Hrsg.): Traum der Jugend goldner Stern. Aus den Aufzeichnungen der Königin Olga von Württemberg, Pfullingen 1955.

Reyes de Wurtemberg
Personas LGBT de Alemania
Realeza LGBT
Jefes de Gobierno LGBT
Nacidos en Stuttgart
Fallecidos en Stuttgart
Militares de Wurtemberg
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Historia LGBT de Alemania